Worcester, ciutat anglesa al comtat de Worcestershire.
 Worcester (Massachusetts), ciutat del Comtat de Worcester a Massachusetts, Estats Units d'Amèrica.
 Worcester (Vermont), població dels Estats Units a l'estat de Vermont.
 Worcester (Cap Occidental), població de Sud-àfrica.
 Worcester (Limpopo), població de Sud-àfrica.